Мусульма́нин — многозначное слово.
 Мусульманин ( — муслим) — человек, исповедующий исламскую религию.
 «Мусульманин» — российский художественный фильм 1995 года.

См. также